Pijl (Latijn: Sagitta, Sge), een sterrenbeeld
 Sagitta (atletiekvereniging), in 2000 opgegaan in atletiekvereniging Phanos
 Sagitta (geslacht), een geslacht van pijlwormen
 Sagitta (douane) ("Systeem voor Automatische Gegevensverwerking met betrekking tot Invoeraangiften met Toepassing van Terminals voor het doen van Aangifte"), het bedrijfssysteem van de Nederlandse Douane
 Sagitta (motorfiets), een historisch Tsjechisch motorfiets-merk (1928-1930)
 Sagitta (schip, 1940), een binnenvaart-vrachtschip
 Sagitta (zweefvliegtuig), een Nederlands standaard klasse zweefvliegtuig
 Sagitta (zeiljacht), Sparkman & Stephens ontwerp #2008 gebouwd van 1969 tm 1976 door Bianca Yachts A/S Denemarken
 Sagitta, pseudoniem van Duits schrijver en anarchist John Henry Mackay (1864-1933)